Molybdänoxid ist der Name mehrerer chemischer Verbindungen von Molybdän und Sauerstoff:

 Molybdän(II)-oxid, MoO
 Molybdän(IV)-oxid, MoO2
 Molybdän(VI)-oxid, MoO3